Thou (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Thou (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Thou (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes